Ксавье́ Монтрузье́ (; 1820—1897) — французский натуралист и миссионер.

Биография 
Ксавье Монтрузье родился 3 декабря 1820 года в Монпелье. Учился в Парижском университете у Марселя де Серра, после чего стал миссионером. В 1844 году отправился на остров Вудларк в составе миссии, организованной Маристским обществом. Эта миссия потерпела неудачу, её предводитель и несколько членов были съедены местными жителями, ещё несколько умерли от лихорадки. Монтрузье был ранен аборигенами, однако смог найти возможность собрать впоследствии изданную им информацию по фауне острова.

В 1846 году Монтрузье переехал в город Балад на севере Новой Каледонии. Благодаря своей настойчивости он смог наладить отношения с местными племенами. В 1855 году он был назначен военным священников в Нумеа, однако через два года продолжил заниматься миссионерством на Белеп и Лифу, затем — в Канале и Пайте.

С 1875 года Монтрузье работал в военном госпитале в Нумеа, с 1893 года он жил в монастыре св. Луи.

16 мая 1897 года Ксавье Монтрузье скончался.

Роды растений и животных, названные в честь Кс. Монтрузье 
  (Magnoliophyta: Clusiaceae)
  (Insecta: Platystomatidae)
  (Insecta: Tropiduchidae)
  (Insecta: Pentatomidae)
   (Insecta: Buprestidae)
  (Bivalvia: Semelidae)

Примечания

Литература 
 
 

Ботаники Франции
Ботаники по алфавиту
Малакологи Франции
Энтомологи Франции